О́рден Фе́никса () — в серии романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере — организация, основанная Альбусом Дамблдором для борьбы с Пожирателями Смерти в годы Первой войны волшебников.

Возникновение Ордена Феникса 
Орден был собран в годы Первой войны волшебников из числа наиболее преданных единомышленников Дамблдора. Когда Волан-де-Морт исчез, а Пожиратели либо объявили себя перешедшими на светлую сторону, либо были пойманы и посажены в Азкабан, Орден Феникса приостановил работу.

Первый состав ордена 

 Альбус Дамблдор — глава организации (убит Северусом Снейпом по собственной инициативе)
 Сириус Блэк (убит Беллатрисой Лестрейндж)
 Эдгар Боунс (убит)
 Эммелина Вэнс (убита)
 Аластор Грюм (убит во время операции «Семь Поттеров»)
 Минерва Макгонагалл
 Аберфорт Дамблдор
 Дедалус Дингл
 Карадок Дирборн (пропал без вести)
 Элфиас Дож
 Фрэнк Долгопупс (сошёл с ума из-за пыток Беллатрисы Лестрейндж заклинанием Круциатус)
 Алиса Долгопупс (сошла с ума из-за пыток Беллатрисы Лестрейндж заклинанием Круциатус)
 Римус Люпин (убит во время Битвы за Хогвартс)
 Марлин Маккиннон (убита)
 Доркас Медоуз (убита)
 Питер Петтигрю (шпион Пожирателей Смерти, разоблачил себя и скрылся в образе крысы, позднее убит рукой, дарованной Волан де Мортом в «Гарри Поттер и Кубок Огня»)
 Стерджис Подмор (в пятой книге заключен в Азкабан на 6 месяцев, дальнейшая судьба неизвестна)
 Джеймс Поттер (убит лордом Волан-де-Мортом)
 Лили Поттер (убита лордом Волан-де-Мортом)
 Гидеон и Фабиан Пруэтты (убиты Долоховым)
 Бенджи Фенвик (убит)
 Арабелла Фигг (Дамблдор упоминает её, когда просит Сириуса «созвать старую гвардию».)
 Рубеус Хагрид

Возрождение организации 

Через 14 лет Тёмному Лорду вернул тело его слуга, предавший Орден Питер Петтигрю (Хвост), и Дамблдор вновь собрал старых членов Ордена, чтобы снова продолжать борьбу с Пожирателями. К ним присоединились и те волшебники, которых глава Ордена счёл наиболее достойными, а также люди, которые могли принести Ордену какую-либо пользу. Орден около года работал на нелегальном положении, так как Министерство магии не признавало факт возвращения Волан-де-Морта.

В романе «Гарри Поттер и Орден Феникса» штаб-квартира Ордена находилась в Лондоне по адресу Площадь Гриммо, 12. Это дом, принадлежавший семье Сириуса Блэка, а затем доставшийся по завещанию погибшего Сириуса Гарри Поттеру. Впоследствии штаб-квартира Ордена размещалась в имении семьи Уизли.

Второй состав ордена 

 Альбус Дамблдор (убит Северусом Снеггом в 6 книге) — глава организации
 Сириус Блэк (убит Беллатрисой Лестрейндж в 5 книге)
 Кингсли Бруствер
 Эммелина Вэнс (погибла в схватке с Пожирателями смерти)
 Аластор Грюм (убит в 7 книге)
 Флёр Делакур
 Гестия Джонс
 Дедалус Дингл
 Элфиас Дож
 Римус Люпин (убит Антонином Долоховым в 7 книге)
 Минерва Макгонагалл
 Северус Снегг (убит змеёй Волан-де-Морта, Нагайной, в 7 книге)
 Нимфадора Тонкс (убита Беллатрисой Лестрейндж в 7 книге)
 Артур Уизли
 Билл Уизли
 Чарли Уизли
 Молли Уизли
 Арабелла Фигг
 Наземникус Флетчер
 Рубеус Хагрид
 Фред Уизли (убит в 7 книге)
 Джордж Уизли
 Гарри Поттер
 Гермиона Грейнджер
 Рон Уизли

Примечания 

Организации мира Гарри Поттера